1921 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать оди́н — может означать:

 1921 — натуральное число между 1920 и 1922.
 1921 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1921 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1921 год в литературе

В искусстве 
 1921 год в кино
 1921 год в театре

В музыке 
 1921 год в музыке

В науке 
 1921 год в науке